Сен-Сюльпис-ле-Шан () — кантон во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент кантона — Крёз. Входит в состав округа Обюссон. Население кантона на 2006 год составляло 2086 человек.

Код INSEE кантона 2323. Всего в кантон Сен-Сюльпис-ле-Шан входят 11 коммун, из них главной коммуной является Сен-Сюльпис-ле-Шан.

Коммуны кантона 

Ар (Крёз) — население 251 чел.
Баниз — население 155 чел.
Шамбро — население 114 чел.
Шавана — население 131 чел.
Франсеш — население 244 чел.
Ле-Донзей — население 160 чел.
Сент-Ави-ле-Повр — население 77 чел.
Сен-Марсьяль-ле-Мон — население 267 чел.
Сен-Мишель-де-Вес — население 162 чел.
Сен-Сюльпис-ле-Шан — население 376 чел.
Су-Парса — население 149 чел.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Национальный институт статистики 

Кантоны департамента Крёз